Melite is een naam uit de Griekse mythologie en kan op twee nimfen slaan:

Melite (nereïde), een van de Nereïden, dochter van Nereus en Doris.
Melite (naiade), een van de Naiaden, dochter van de riviergod Aegaeus.
Melite (stad), een antieke Griekse kolonie op hedendaags Malta, of een Griekse verwijzing naar het eiland waarop deze antieke kolonie was gevestigd.